Алле́нн-ле-Маре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на північ від Парижа, 14 км на південний захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1242 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3451,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Алленн-ле-Маре на сайті французького Національного інституту географії
 Алленн-ле-Маре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Офіційний сайт Алленн-ле-Маре 
 [ Розташування муніципалітету Алленн-ле-Маре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор